Bharatiana är ett släkte av insekter. Bharatiana ingår i familjen Phacopteronidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Bharatiana